Салыков — казахская фамилия. Известные носители:

 Салыков, Какимбек Салыкович (1932—2013) — казахский советский партийный деятель, поэт.
 Салыков, Максут Амирович (1927—1977) — казахский советский актёр, заслуженный артист Казахской ССР.